Simon Marty, né le  à Paris, est un journaliste français, diplômé de l'École supérieure de journalisme de Paris.

Biographie 
Il a commencé sa carrière aux côtés de Carole Solive sur Canal+. Il rejoint l’hebdomadaire Marianne en 2003 où il occupe le poste de rédacteur en chef du site Internet. En 2008, il est nommé responsable des pages Médias du magazine. 

Chroniqueur à la radio et à la télévision, il participe aux émissions Le Grand Direct des médias sur Europe 1 et Morandini ! sur Direct 8.

Publications

Notes et références

Divers 
 

Journaliste français du XXIe siècle
Rédacteur en chef
Collaborateur de Marianne
Personnalité masculine française de la radio
Collaborateur d'Europe 1
Chroniqueur à la radio
Animateur sur une radio en France
Personnalité liée à la tauromachie
Élève de l'École supérieure de journalisme de Paris
Naissance en septembre 1977
Naissance à Paris